Argent puede hacer referencia a:

 Argent, banda británica de hard rock y rock progresivo.
 Argent, personaje de ficción femenino en el Universo de DC Comics.
 Plata, cuyo símbolo químico Ag procede del latín: argentum, "blanco" o "brillante".
 Argén, o argent, uno de los metales de la heráldica.

Autores de nombres científicos 
 Argent - Graham Charles George Argent 1941-